Het WTA-tennistoernooi van Bol (officieel Bol Open) van 2019 vond plaats van dinsdag 4 tot en met zondag 9 juni 2019 in de Kroatische plaats Bol. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Tennis Club Kastela.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Sloveense titelverdedigster Tamara Zidanšek slaagde erin haar titel te prolon­geren. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Spaanse Sara Sorribes Tormo in twee sets. Zidanšek wist voor de tweede keer het toer­nooi van Bol op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Bibiane Schoofs strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Mariana Duque Mariño en Wang Yafan hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het als tweede geplaatste duo Timea Bacsinszky en Mandy Minella won het toer­nooi. In de op zaterdag 8 juni gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Cornelia Lister en Renata Voráčová in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Zwitserse Bacsinszky had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Luxemburgse Minella vier.

De Belgische Ysaline Bonaventure speelde samen met de Nederlandse Bibiane Schoofs – zij wonnen hun openingspartij, maar moesten in de tweede ronde zwichten voor het eerste reeks­hoofd, Lister/Voráčová.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bol 2019
Bol